Тайна — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Газимуро-Заводское».

География 
Село находится в южной части района, на берегах реки Тайна (приток Газимура), на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к северо-востоку от села Газимурский Завод. Абсолютная высота — 701 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −32 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 20 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 320 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1773 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,4 %, женщины — соответственно 48,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 602 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Газимуро-Заводского района